APRS (Automatic Packet Reporting System) это — обобщённое наименование технологии и протокола пакетной (цифровой) любительской радиосвязи.

О технологии 
Возможности технологии:
 построение радиосетей на местном и глобальном уровнях;
 совместная работа с другими сетями и технологиями, такими как: GPS, Интернет, IRLP, Эхолинк, D-STAR, GSM, электронная почта, телеметрия, RFID;
 использование при проведении QSO на КВ и УКВ диапазонах;
 использование при проведении QSO через радиолюбительские спутники;
 использование при проведении QSO через диджипитер международной космической станции (ISS);
 использование в спортивном радиолюбительском ориентировании;
 использование при дистанционном управлении стационарными и подвижными объектами (пример: SkyCommand);
 наблюдение и слежение (определение координат, типа объекта, скорости движения, направления, высоты) за стационарными и движущимися объектами в реальном времени;
 наблюдение за погодными станциями, удалённое общение с компьютерными метео-станциями;
 обмен короткими сообщениями;
 поддержка радиолюбительских мероприятий: Hamfest-ов; Полевых дней; экспедиций и др. Их реклама и информирование о местонахождении;
 работа с HAM-бюллетнями;
 работа с DX кластерами;
 работа с радио BBS;
 работа с базами данных и колбуками qrz.com и др.;
 изучение особенностей прохождения и распространения радиоволн с учётом времени года, погодных условий и рельефа местности;
 использование при изучении топографических карт местности;
 использование в чрезвычайных ситуациях при проведении оперативных мероприятий чрезвычайного характера.

О протоколе 
Протокол APRS был разработан американским радиолюбителем Бобом (Bob Bruninga, позывной WB4APR) в 1992 году. Тогда же была и зарегистрирована в США торговая марка APRS. На основании этого протокола реализовано всё то многообразие радиолюбительских технологий, разработанных ранее, разрабатываемых в настоящее время и используемых в радиолюбительской практике.

Сейчас этой технологией пользуются более 7000 радиолюбителей в мире.

Вторую букву аббревиатуры APRS часто расшифровывают как «Position» вместо «Packet», однако это не верно и сужает восприятие технологии только до отслеживания координат и погоды.

Особенности применения 
С помощью этой технологии можно узнавать информацию о местонахождении объекта или о любых его изменяемых физических параметрах при помощи технических устройств и передать эту информацию на большие расстояния. При помощи специального программного обеспечения информацию можно визуализировать и обрабатывать на компьютере.

Наиболее заметным использованием APRS является отображение карт. Любой участник системы может разместить любой объект или информацию на своей карте и распространить эту информацию всем пользователям APRS в зоне локального приёма. Эти данные также передаются в глобальную сеть Интернет через сеть APRS-IS и таким образом становятся доступными глобально для всех.

См. также 
 D-STAR

Ссылки 
 aprs.org — официальный сайт Боба Брунинга
 aprs.fi - карта APRS устройств.
 APRS в России
 Форум APRS для радиолюбителей

Радиолюбительство